Віллербо́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Луар і Шер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 155 км на південний захід від Парижа, 50 км на південний захід від Орлеана, 9 км на північний схід від Блуа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 314 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 818,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Віллербон на сайті французького Національного інституту географії
 Віллербон на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Віллербон на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам’ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Віллербон на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Віллербон на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Луар і Шер

Примітки 

Муніципалітети департаменту Луар і Шер